El término amhara puede referirse a:

 Amhara, una ciudad y un gram panchayat en el bloque Bihta del distrito de Patna, estado de Bihar, India
 Pueblo amhara, un grupo étnico de Etiopía
 Provincia de Amhara, una provincia medieval de Etiopía
 Región de Amhara, una región administrativa de Etiopía
 Amhara, una subdivisión de la antigua África Oriental Italiana
 Lengua amhara, una lengua semítica de Etiopía, hablada por el pueblo homónimo